Aljano ima više značenja:
 Aljano (Asti)
 Aljano (Luka)
 Aljano (Peruđa)